LAJ steht für:
 Aeroporto Antônio Correia Pinto de Macedo (IATA-Code), Flughafen von Lages, Santa Catarina, Brasilien
 British Mediterranean Airways (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

laj steht für:
 Lango (Sprache) (ISO-639-3-Code), westnilotische Sprache in Uganda

Abkürzung